Die Divizia A 1974/75 war die 37. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 10. August 1974 und endete am 29. Juni 1975. Von Mitte Dezember bis Ende Februar ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde Dinamo Bukarest.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an 34 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die drei letztplatzierten Teams stiegen in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied die Tordifferenz.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Dinamo Bukarest – Meister und Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1975/76
 2. – AS Armata Târgu Mureș – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1975/76
 3. – Universitatea Craiova – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1975/76
 Rapid Bukarest – Pokalsieger und Teilnehmer am Europapokal der Pokalsieger 1975/76

Absteiger in die Divizia B 
Steagul roșu Brașov, Chimia Râmnicu Vâlcea, FC Galați

Aufsteiger in die Divizia A 
SC Bacău, FC Bihor Oradea, Rapid Bukarest

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1974/75 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1974/75 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1974/75
Liga-1-Saison